Anoplopisione är ett släkte av ringmaskar. Anoplopisione ingår i familjen Pisionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Anoplopisione